Besanosaurus est un genre éteint d'ichthyosaures de grande taille, mesurant environ  de longueur. Il a vécu durant le Trias moyen, il y a 235 millions d'années. Son nom vient de Besano, une ville d'Italie.

Une seule espèce est rattachée au genre : Besanosaurus leptorhyncus.

Classification 

Au départ, Besanosaurus a été classé parmi les Shastasauridae. Cependant des études ont prouvé qu'il est plus primitif que les représentants de cette famille, il a donc été retiré de celle-ci. Il a été par la suite reclassé dans une famille portant son nom : Besanosauridae. Sauf que celle-ci n'est pas adoptée par la plupart des chercheurs car elle ne contient qu'une espèce.

Annexes

Références

Articles connexes 
 Liste d'ichthyosaures

Genre d'ichthyosaures (nom scientifique)
Diapside du Trias
Vertébré du Trias moyen
Paléontologie en Italie
Taxon fossile décrit en 1996
Taxon fossile décrit en 2003